Юша Жанна Монгеевна — российский фольклорист, этнограф , тувиновед, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИФЛ СО РАН); ответственный составитель пяти томов («Песенная лирика тувинцев», «Обрядовый фольклор тувинцев», «Фольклор тувинцев-тоджинцев», «Фольклор тофаларов», «Народные песни тофаларов») в двуязычной академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», один из авторов «Исторической энциклопедии Сибири».

Деятельность

Трудовая деятельность 
1996 г. — закончила филологический факультет Тувинского государственного университета.

С 1998 по 2001 гг.- заведующий научным архивом Тувинского института гуманитарных исследований.

С 2001 по 2004 гг.- аспирант Института филологии СО РАН.

С декабря 2004 г. — младший научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН,

с 2006 г. — научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН,

с 2012 г. — старший научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН,

с 2018 г. — ведущий научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН.

Научно-экспедиционная деятельность

Научный вклад 
Впервые в научный оборот введены фольклорно-этнографические и исторические материалы, характеризующие традиционную культуру тувинцев Китая на тувинском и русском языках:

Описан родоплеменной состав китайских тувинцев;

Проанализирована этноязыковая ситуация;

Проведена систематизация и классификация фольклорных произведений;

Рассмотрена система фольклорных жанров;

Проанализирована структура и семантика семейных и календарных обрядов;

Изучена роль фольклорного слова в семейных и календарных ритуалах.

Впервые осуществлен перевод фольклорных произведений с диалектов тувинского языка (российских, китайских и монгольских тувинцев). Наблюдения базируются на основе разновременных и разнорегиональных записей фольклорных текстов и обрядов.

Диссертации 
24 января 2006 г. — защита кандидатской диссертации по теме «Обрядовая поэзия тувинцев: структура, семантика» по специальности 10.01.09 — фольклористика в Диссертационном совете Института монголоведения и тибетологии СО РАН.

16 мая 2018 г.- защита докторской диссертации по теме «Фольклор и обряд тувинцев Китая в XXI веке: структура, семантика, прагматика» по специальности 10.01.09 — фольклористика в Диссертационном совете Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН.

Научные проекты в качестве руководителя 
Проект «Мифология тюрко-монгольских народов Сибири» (Грант РГНФ; 2007—2009 гг.).

Проект «Обрядовый фольклор народов Сибири: традиция, трансформация, современность» (Программа Фундаментальных исследований РАН; 2008—2010 гг.).

Проект «Комплексная фольклорно-этнографическая экспедиция к тувинцам Китая и Монголии» (Грант РГНФ; 2011 г.).

Проект «Комплексная фольклорно-этнографическая экспедиция к тувинцам Китая» (Экспедиционный грант СО РАН; 2011 г.)

Проект «Фольклор тувинцев Китая» (Экспедиционный грант СО РАН; 2012 г.)

Проект «Полевое исследование обрядового фольклора тувинцев Китая» (Экспедиционный грант СО РАН; 2013 г.)

Проект «Современное бытование фольклора у тувинцев Китая в контексте ритуальных традиций» (Грант РГНФ № 13-04-00200а; 2013—2014 гг.)

Проект «Специфика несказочной прозы тувинцев Китая: Исследования. Материалы» (Грант РГНФ № 15-04-00206а; 2015—2017 гг.)

Проект «Исследование современной эпической традиции тувинцев Китая» (Грант РФФИ № 18-012-00400а; 2018—2020 гг.)

Научные проекты в качестве исполнителя 
Проект X.106.1.2. Исследование фольклорного наследия народов Сибири и Дальнего Востока: комплексная фиксация, текстология, публикация (рук. Е. Н. Кузьмина). Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013—2020: 192. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой литературы и фольклора (2013—2016 гг.).

Проект «Фольклор как источник исторической памяти народов Сибири» (рук. Е. Н. Кузьмина. Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013—2020 годы: раздел XII «Историко-филологические науки», подраздел 192 «Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой литературы и фольклора», 2016—2017 гг.).

Проект «Сибирский форум фольклористов» (рук. Е. Н. Кузьмина, Министерство культуры РФ, 2016).

Проект «Комплексное исследование устных нарративных и песенных традиций народов Сибири» (рук. Е. Н. Кузьмина; № 0328-2016-0002. Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013—2020 годы. Направление 192. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой литературы и фольклора; 2017—2020 гг.).

Проект «Обрядовый фольклор тюркских народов Сибири» (Грант РГНФ; 2007—2009 гг.; рук. Н. А. Алексеев)

Проект «Текст и ритуал: тюрко-монгольские народы в изменяющемся мире» (Программа Фундаментальных исследований РАН; 2012—2014 гг.; рук. Е. Н. Кузьмина)

Проект «Полевое исследование фольклора нивхов» (Грант РГНФ; 2013 г.; рук. Г. Б. Сыченко)

Проект «Песенные традиции народов Сибири: теоретические проблемы жанрово-стилевой классификации и типологии» (Грант РГНФ; 2014—2016 гг.; рук. Г. Б. Сыченко)

Научные труды 
Основные публикации

Монографии 
Юша Ж. М. Фольклор и обряд тувинцев Китая в начале XXI века. Структура. Семантика. Прагматика. Новосибирск: Наука, 2018. 400 с. Обложка книги

Ойноткинова Н. Р., Миндибекова В. В., Юша Ж. М. Миф и ритуал тюркских народов Южной Сибири / Фольклор тюркских народов Южной Сибири: эпос, миф, ритуал. Вып.2. Отв. редактор Е. Н. Кузьмина Астана: «Ғылым» баспасы, 2018. — 252 с.

Несказочная проза хакасов / Сост., подготовка текстов Л. К. Ачитаевой, С. К. Кулумаевой, В. В. Миндибековой, Г. Б. Сыченко. Новосибирск: Наука, 2016. 540 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т.34). [редактор русского перевода]

Атласы 
Юша Ж. М. Зарубежные тувинцы в объективе фотокамеры. Тувинцы Китая. Аннотированный фольклорно-этнографический фотоальбом. Новосибирск: ЗАО «Офсет», 2014. 159 с.

Публикации памятников 
Алексеев Н. А., Чамзырын Е. Т., Юша Ж. М. Памяти Д. С. Куулара // Мифы, легенды, предания тувинцев. Новосибирск: Наука, 2010. 356 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т.28). С. 38-40.

Юша Ж. М. Сведения о текстах и принципах их публикации // Мифы, легенды, предания тувинцев. Новосибирск: Наука, 2010. 356 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т.28). С. 288—292.

Юша Ж. М. Содержание компакт-диска // Мифы, легенды, предания тувинцев. Новосибирск: Наука, 2010. 356 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т.28). С. 364.

Мифы, легенды, предания тувинцев // Сост. Н. А. Алексеева, Д. С. Куулара, З. Б. Самдан, Ж. М. Юша — Новосибирск: Наука, 2010. — 356 с. — (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 28)

Словари 
Орус-оол С. М., Юша Ж. М. Тувинский фольклор // Историческая энциклопедия Сибири. — Т. 3 Новосибирск, 2009. — С. 311.

Примечания 

Учёные XXI века
Этнографы России
Фольклористы России
Доктора филологических наук
Выпускники Тувинского государственного университета
Тувиноведы
Фольклористы по алфавиту
Этнографы по алфавиту
Выпускники Института филологии СО РАН